— японская актриса. Начала свою карьеру в возрасте шести лет, появляясь в многочисленных рекламных роликах. В 1999 году она появилась в фильмах NHK «Asadora» и «Suzuran», играя главных героинь. В 2001 году она работала вместе с Хаяо Миядзаки  над полнометражным аниме-фильмом «Унесённые призраками», в котором озвучивала главную героиню — Тихиро. В 2002 году получила премию Tokyo Anime Awards в номинации «Лучший актёр озвучивания».

Роли

Озвучивание в аниме 
 Рыбка Поньо на утёсе (2008) (женщина)
 Унесённые призраками (2001) (Тихиро)

Реклама с её участием 
 Aflac (1994)
 SKY PerfecTV! Anime (1999)
 Lawson's Natsu Matsuri ad (2003)
 Toyota's Will Cypha car ad (2003)
 Victor's BabyMovie ad (2003)
 Meiji Seika's Almond ad (2004)
 Hakusensha ad for LaLa magazine ad (2006)

Игры 
 Tengai Makyō III: Namida (Мия)

Примечания

Ссылки 
 Персональный блог на сайте Ameba
 Профиль на сайте fathers.jp

Актрисы Японии